Olympic Boycott Games 1980, Liberty Bell Classic – zawody lekkoatletyczne zorganizowane w lipcu 1980 roku na terenie University of Pennsylvania w Filadelfii. W imprezie wystartowali reprezentanci 29 z 65 krajów bojkotujących igrzyska olimpijskie w Moskwie. Zwycięzcy z Filadelfii uzyskiwali wyniki słabsze od mistrzów z Moskwy, a jedyne dwa wyjątki od tej reguły to Renaldo Nehemiah i James Walker z USA, którzy zwyciężyli w biegach na 110 m ppł i na 400 m ppł, osiągając czasy lepsze niż Thomas Munkelt i Volker Beck z NRD, mistrzowie olimpijscy z Mokwy na tych dystansach.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też 
 Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980
 Lekkoatletyka na zawodach Przyjaźń-84

Przypisy

Bibliografia 
 

1980 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Stanach Zjednoczonych